Iltis steht für:
 Iltisse, eine Raubtiergattung aus der Familie der Marder
 VW Iltis, ein Geländefahrzeug von Volkswagen  
 Zusetzkäfig zum Zusetzen einer fremden Königin in ein weiselloses Bienenvolk, siehe Imkereigerät

Iltis ist der Familienname folgender Personen:
 Artur E. Iltis, Pseudonym des Autors Reinhard Haupenthal (1945–2016)
 Hugh Iltis (1925–2016), US-amerikanischer Botaniker, Sohn von Hugo
 Hugo Iltis (1882–1952), tschechischer Botaniker, Mendel-Biograph und Rassenkundler
 Lucian Iltis (1903–1967), deutscher Politiker (KPD)

Iltis ist der Name folgender Schiffe:
 SMS Iltis (1878), Kanonenboot der Kaiserlichen Marine (1880–1896)
 SMS Iltis (1898), Kanonenboot der Kaiserlichen Marine (1897–1914)
 SMS Iltis (1905), Frachtschiff der Hansa-Linie, im Ersten Weltkrieg kurzzeitig Minenleger und Hilfskreuzer (1905–1917)
 Iltis	(S 02), ein Jaguar-Klasse-Schnellboot der Bundesmarine (1959–2005)
 Iltis-Klasse (1898), Kanonenboote der Kaiserlichen Marine
 Iltis-Klasse (1964), Schnellboote der Nationalen Volksarmee der DDR (1964–1977)
 Iltis (Schiff, 1927), ein Torpedoboot der Reichsmarine

Iltis steht als Abkürzung für:
 Integrales Leit- und Informationssystem, zur Fernsteuerung von Stellwerken

Iltis